Mile su naseljeno mjesto u općini Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Nalazi se istočno od Jajca, sjeverno od Plivskog jezera.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Satelitska snimka

Naselja u županiji Središnja Bosna
Jajce